Bundesparteitag der AfD bezeichnet:

 Bundesparteitag der AfD (November 2020)
 Bundesparteitag der AfD (April 2021)